Die Boxkämpfe im Bantamgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 27. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Im Bantamgewicht fehlte der amtierende Europameister Tibor Badari, der wegen politischen Auseinandersetzungen innerhalb der ungarischen Mannschaft nicht nominiert wurde. Vor dem Turnier galten der US-Amerikaner Ricardo Carreras, Orlando Martínez aus Kuba und der Europameister im Fliegengewicht Juan Francisco Rodríguez aus Spanien als größte Favoriten auf den Olympiasieg. Als erster der drei Favoriten schied Rodríguez aus dem Turnier aus. Jedoch war sein Ausscheiden im Viertelfinale fragwürdig. Nachdem der Spanier zu Boden gegangen war und angezählt wurde, stand dieser bei acht wieder auf. Jedoch stellte er fest, dass er seinen Mundschutz verloren hatte und beugte sich um diesen aufzuheben. Der Ringrichter deutete diese Bewegung als erneutes zu Boden Gehen und setzte die Zählung fort und erklärte Alfonso Zamora aus Mexiko zum Sieger. Zamora besiegte im Halbfinale Carreras und traf im Finalkampf auf Martínez. Dieser hatte zwar in seinen vorherigen Kämpfen nicht überzeugt, konnte gegen den Mexikaner allerdings durch 5:0 Punkte sich den Olympiasieg sichern.

Ergebnisse

Oberere Hälfte 1

Oberere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 

Bantamgewicht